OD eller Od har flere betydninger:
 Operation Dagsværk – dansk bistandsorganisation
 Overdosis – indtagelse af et stof i skadelige mængder
 Od – en figur i den nordiske mytologi